Veterans Memorial Highway ist die Bezeichnung von:

 Ontario Highway 416, in Kanada
 Interstate 15, in den Vereinigten Staaten
 U.S. Route 95 (Nevada), in den Vereinigten Staaten